Evil Con Carne (Mal Encarnado no Brasil) é uma série de desenho animado estadunidense que foi produzida pelo Cartoon Network de 2003 a 2004 e criada por Maxwell Atoms.

Sinopse 

O desenho conta a história do maligno milionário Hector Con Carne, que sempre teve como maior objetivo de conquistar o mundo. Hector teve seu corpo destruído em uma explosão causada pelo seu arquiinimigo Comando Cod e apenas restou-lhe seu cérebro e estômago.O cérebro e a vida de Hector foram salvos graças a um recipiente inventada por sua fiel cientista, Dra. Ghastly, que consiste em manter vivos cérebros humanos dentro de uma espécie de aquário com líquido especial.

Desde então, usando como corpo o urso Boskov, Hector continua incansavelmente a criar planos "atrapalhados" para a conquista mundial, com a ajuda de um numeroso exército de soldados comandados pelo General Skarr.

Personagens 
Hector Con Carne

(Heitor Ado na dublagem brasileira) O personagem e vilão principal. É um cérebro com olhos que fala sempre com sotaque espanhol e está sempre dentro de seu aquário com líquido verde, em cima da cabeça do urso Boskov, que ele o usa como seu corpo. Hector possui um temperamento muito nervoso.
Dublador brasileiro: Mauro Ramos.

Boskov

Um urso roxo e que fala em forma de alguns sons estranhos, que serve de corpo para Heitor.

Major Dr. Ghastly

(Dra. Ruína Balística na dublagem brasileira) Cientista e assistente de Heitor. Destaca-se por ser ruiva, usar sempre óculos parecidos com binóculos e ser a única mulher no exército de Hector. No futuro, eles tem um filho que vive estragando os planos do pai.
Dubladora brasileira: Élida L'Astorina.

General Skarr

(General Cicatriz na dublagem brasileira) É o general dos exércitos de Hector Con Carne, porém sempre sonha em um dia tomar o lugar de seu mestre, alimentando uma inveja profunda por ele. Caracteriza-se por ter a cicatriz de um raio abaixo de um dos seus olhos. Ele também faz parte do desenho As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy quando ele se muda para Endsville depois de Heitor desistir dos seus planos. Dublador brasileiro: Hamílton Ricardo.

Personagens secundários 

Estômago de Heitor: Apesar de aparecer em todos os episódios, raramente "diz" alguma coisa, e sempre aconselha Boskov a comer tudo o que é comestível. Dublador brasileiro: Luís Sérgio Vieira

Commando Cod (Comando Baca na dublagem brasileira): Um heróico peixe-soldado, arqui-inimigo de Hector e responsável pelo estado original deste. Não diz palavra alguma, apenas "blá-blá-blás", porém em sua primeira aparição disse "alô" ao atender um telefone. Dublador brasileiro: Carlos Marques (em alguns episódios).

Destructicus Con Carne (Destructus Heitor Ado na dublagem brasileira): O filho futurístico de Heitor Ado com a Dra. Ruína Malística (os detalhes referentes ao seu nascimento são desconhecidos). Ao contrário de seu pai, é um herói que luta pela justiça, o que deixa Heitor muito indignado. Dublador brasileiro: Paulo Vignolo.

Estroy: Inimigo declarado de Heitor Ado, é um homem solitário com cabeça de metal quem vive numa ilha vizinha à de Heitor, numa fortaleza em forma de um crânio. Aparece em poucos episódios, causando algum problema à Heitor e seus capangas. dublador brasileiro: Waldyr Sant'anna

Abraham Lincoln: O presidente dos Estados Unidos. Ele não gosta que Heitor Ado domine o mundo e declara que Heitor Ado só vai dar problemas para o mundo e chama as Forças Armadas Americanas e o Comando Baga para impedirem que Heitor Ado domine o mundo. dublador brasileiro: Alexandre Moreno.

Lista de episódios

1ª Temporada (2003-2004) 
{| class="wikitable" style="width: 98%;"
|-
!width=9% style="background:lightgray;"| #
!width=41% style="background:lightgray;"| Título original
!width=41% style="background:lightgray;"| Título em português
!width=14% style="background:lightgray;"| Data de estreia
|-
|01a01b01c
|GutlessDay of the DreadbotsLeague of Destruction
|Sem Estômago!O Dia do Horrorbô Liga da Destruição
|11 de julho de 200311 de julho de 200311 de julho de 2003
|-
|02a02b02c
|Son of EvilRight to Bear ArmsTrouble with Skarrina
|O Filho de Heitor AdoDe Quem São Esses Braços?O Problema de Cicatrina
|18 de julho de 200318 de julho de 200318 de julho de 2003
|-
|03a03b03c
|Go Spork!Boscov's Day OutCod vs. Hector
|Vai Spork!A Folga do BoskoBax Contra Heitor Ado
|1 de agosto de 20031 de agosto de 20031 de agosto de 2003
|-
|04a04b04c
|Search & EstroyThe Pie Who Loved MeEvil on Trial
|Busca & EstroyA Torta Que Me Amava (Torta No Céu)Julgamento de Heitor Ado
|15 de agosto de 200315 de agosto de 200315 de agosto de 2003
|-
|05a05b05c
|Max CourageThe Time Hole IncidentChristmas Con Carne|Max Coragem!Incidente Buraco TemporalNatal Encarnado|22 de agosto de 200322 de agosto de 2003
|-
|06a06b-06c
|Bring Me the Face of Hector Con CarneDevolver - Part 1Devolver - Part 2|Tragam-me o Rosto de Heitor AdoInvolução - Parte 1Involução - Parte 2|5 de setembro de 20035 de setembro de 20035 de setembro de 2003
|-
|07a07b07c
|Evil Con CarneEmotional SkarrEvil Goes Wild|Mal EncarnadoCicatriz EmocionalDiabólico Selvagem|1 de novembro de 20031 de novembro de 20031 de novembro de 2003
|-
|08a-08b08c
|The Smells of Vengeance - Part 1The Smell of Vengeance - Part 2 Everyone Loves Uncle|O Cheiro da Vingança - Parte 1O Cheiro da Vingança - Parte 2Todos Amam O Tio Bob|22 de novembro de 200322 de novembro de 200322 de novembro de 2003
|-
|09a-09b09c
|Tiptoe Throug the Tulips - Part 1Tiptoe Through the Tulips - Part 2Ultimate Evil|Olhai as Tulipas do Campo - Parte 1Olhai as Tulipas do Campo  - Parte 2Mal Supremo'''
|1 de outubro de 20041 de outubro de 20041 de outubro de 2004
|-
|10a10b
|No No Nanuk Teenage Idol|Nana Nina NãoÍdolo Adolescente|8 de outubro de 20048 de outubro de 2004
|-
|11a11b
|The HCCBDDMoter of All Evils|O A.P.A.D.H.A.A Mãe de Todos os Males|15 de outubro de 200415 de outubro de 2004
|-
|12a12b
|Gridlocked and LoadedFool´s Paradise|Engarrafados e ArmadosParaíso da Mentira| 15 de outubro de 200415 de outubro de 2004
|-
|13a13b
|Jeaslosy, Jeaslous DoHector, King of the Britains|O Que os Olhos Vêem, O Ciúme SenteHeitor, Rei dos Bretões'|22 de outubro de 200422 de outubro de 2004
|-
|}

 Episódios Cancelados 
Estes são episódios da série que não foram exibidos, pois a série acabou sendo cancelada antes da exibição deles.

Curiosidades
Os personagens também marcam aparições especiais na série irmã As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy'', além de participarem do especial "Na Munheca", lançado em 2008.

Desenhos animados da década de 2000
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 2003
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 2007
Séries originais do Cartoon Network
Programas do Cartoon Network (Brasil)
Programas do Cartoon Network (Portugal)
Desenhos animados dos Estados Unidos
Séries de televisão de comédia infantis dos Estados Unidos
Séries de televisão de comédia infantis da década de 2000
Séries de televisão de humor negro dos Estados Unidos
Séries de televisão de humor negro da década de 2000
Séries de televisão de ficção científica dos Estados Unidos
Séries de televisão de ficção científica da década de 2000
Programas de televisão em língua inglesa
Séries de televisão sobre história alternativa